Bigon ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Bigon (* 1947), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Dov Bigon (* 1940), Rabbiner